Celeo – personaggio della mitologia greca, re di Eleusi e marito di Metanira
Celeo – personaggio della mitologia greca, ladro cretese che venne trasformato da Zeus in cornacchia
Celeo – personaggio della mitologia greca, secondo una fonte figlio di Cefalo e padre di Arcesio